Le Carnivale est un bateau de croisière ;
Carnivàle est le titre original, en anglais, de la série télévisée américaine La Caravane de l'étrange.
 Carnivale est un film d'animation franco-irlandais sorti en 1999